Cass é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Cass (Dakota do Norte)
Condado de Cass (Illinois)
Condado de Cass (Indiana)
Condado de Cass (Iowa)
Condado de Cass (Michigan)
Condado de Cass (Minnesota)
Condado de Cass (Missouri)
Condado de Cass (Nebraska)
Condado de Cass (Texas)

Ver também
Cass

Desambiguações de topônimos